Országok listája export alapján, a CIA kiadványa, The World Factbook alapján.

Össz. export alapján

Egy főre jutó export 
Ez a lista az egy főre jutó export alapján sorolja az országokat; az első tíz helyezett után nem feltétlen nagyságbeli sorrendben.

Jegyzetek 

Országlisták